



Comuni
 Cologna Veneta  – comune nella provincia di Verona

Frazioni o quartieri
 Cologna  – frazione di Riva del Po in provincia di Ferrara
 Cologna  – sede municipale di Castello di Brianza in provincia di Lecco
 Cologna  – frazione di Montenars in provincia di Udine
 Cologna  – frazione di Pellezzano in provincia di Salerno
 Cologna  – frazione di Pieve di Bono-Prezzo in provincia di Trento
 Cologna  – frazione di San Genesio Atesino in provincia di Bolzano
 Cologna  – frazione di Tenno in provincia di Trento
 Cologna  – frazione di Tirano in provincia di Sondrio
 Cologna  – quartiere di Trieste
 Cologna Paese  – frazione di Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo
 Cologna Spiaggia  – frazione di Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo